Молотов может означать:

Персоналии 
 Молотов, Александр (1867—1924) — псевдоним Александра Парвуса.
 Молотов, Валентин Николаевич (род. 1990) — российский фигурист, тренер и хореограф.
 Молотов, Вячеслав Михайлович (1890—1986) — российский революционер, советский политический деятель.
 Молотов, Евгений Павлович (1929—2021) — специалист в области радиотехнических комплексов управления космическими аппаратами, лауреат Государственной премии СССР.
 Молотов, Иван Николаевич — марийский композитор.
 Молотов, Игорь Владимирович (род. 1986) — российский писатель, публицист, колумнист.
Молотова, Тамара Лаврентьевна (род. 1956) — советский и российский деятель науки, учёный-этнограф.

Культура 
 Молотов (песня) — песня группы Король и Шут.
 Molotov — мексиканская рок-группа.
 Нет, Молотов — финская пропагандистская песня.
 Молотов коктейль — советская российская рок-группа.

Историография 
 Пакт Молотова — Риббентропа
 Линия Молотова

Транспорт 
 «В. Молотов» — ледокол типа «Иосиф Сталин».
 «Молотов» — советский лёгкий артиллерийский крейсер проекта 26-бис.
 «Вячеслав Молотов» — советский океанский лайнер.
 «Вячеслав Молотов» — пассажирское судно типа «Иосиф Сталин».
 Тепловоз ВМ (от «Вячеслав Молотов») — первый советский двухсекционный тепловоз.

Топонимы 
 Мо́лотов — название города Пермь в 1940—1957 годах.
 Молотов (укр. Молотів) — село в Жидачовском районе Львовской области Украины.

См. также 
 Коктейль Молотова (Молотов-коктейль) — одно из названий самодельных зажигательных бомб.
 Молотоф — португальский пудинг, переименованный в 1940-е гг. в честь В. М. Молотова

